Значения DeLorean:
 Делореан, Джон — американский бизнесмен, основатель De Lorean Motor Company.
 DeLorean Motor Company — автомобильная компания, расположена в Северной Ирландии.
 DeLorean DMC-12 — единственный автомобиль производства DeLorean Motor Company.